Frakce, původně složka nebo část, může být:

 Frakce (politika) – skupina politicky aktivních osob uvnitř většího celku, např. politické strany, parlamentu
 Frakce (chemie) – část produktu získaná při dělení látek destilací, krystalizací, tříděním apod.
 Frakce kameniva – rozdělení kameniva dle velikosti zrna, které se získá přesíváním přes soustavu sít. Frakce označuje rozmezí velikosti ok spodního a horního síta.

Externí odkazy